Forsaken puede referirse a:

 Forsaken, un videojuego lanzado en 1998 por Acclaim.
 Forsaken, un videojuego lanzado en 2013 por Level Up!
 una canción del álbum An Ocean Between Us de la banda de metalcore As I Lay Dying.
 una canción del álbum The Silent Force de la banda de rock gótico Within Temptation.
 una canción del álbum Collide de la banda de nu metal Skillet.
 una canción del álbum Systematic Chaos de la banda de metal progresivo  Dream Theater.